Almajalejo puede referirse a:

Lugares

En España 
 Almajalejo (Huércal-Overa), localidad del municipio de Huércal-Overa, en la provincia de Almería.
 Almajalejo (Zurgena), localidad del municipio de Zurgena, en la provincia de Almería.